

Шиппен Тауншип — селище в окрузі Камерон, штат Пенсільванія
 Шиппен Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія